|-
| 146601 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146602 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146603 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146604 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146605 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146606 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146607 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146608 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146609 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146610 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146611 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146612 - ||  || 11 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146613 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146614 - ||  || 13 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146615 - ||  || 13 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146616 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146617 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146618 - ||  || 14 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146619 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146620 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146621 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146622 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 146623 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146624 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146625 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146626 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146627 - ||  || 23 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146628 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 146629 - ||  || 16 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146630 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146631 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146632 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146633 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146634 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146635 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146636 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146637 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146638 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146639 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146640 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146641 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146642 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146643 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146644 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146645 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146646 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146647 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146648 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146649 - ||  || 20 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146650 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146651 - ||  || 19 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146652 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146653 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146654 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146655 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146656 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146657 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146658 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146659 - ||  || 22 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146660 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146661 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146662 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146663 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146664 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146665 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146666 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146667 - ||  || 17 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146668 - ||  || 19 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146669 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146670 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146671 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146672 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146673 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146674 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146675 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146676 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146677 - ||  || 24 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146678 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146679 - ||  || 28 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 146680 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146681 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146682 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146683 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146684 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146685 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146686 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146687 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146688 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146689 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146690 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146691 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146692 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146693 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146694 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146695 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146696 - ||  || 12 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 146697 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 146698 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 146699 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 146700 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-